John Banister (1533-1610), anatomista inglese
John Banister (1630-1679), compositore inglese
John Banister (1650-1692), naturalista inglese
John Banister (1734-1788), avvocato statunitense
John Bannister (1760-1836), attore teatrale inglese
John Riley Banister (1854-1918)